Кризандер или Крисандер () — имя собственное.

 Фамилия:

 Кризандер, Фридрих (1826—1901) — немецкий музыковед, музыкальный критик и редактор; доктор философии. 
  (нем. Wilhelm Christian Justus Chrysander; 1718—1788) — немецкий лютеранский богослов, востоковед и математик.

 Имя:

  (род. 1988) — намибийский спортсмен, игрок сборной Намибии по рэгби.